Luleå HF je profesionální švédský hokejový tým sídlící ve městě Luleå a hrající Svenska hockeyligan, své domácí zápasy odehrává v Coop Norrbotten Aréně. Byl založen v roce 1977. Na kontě má jeden titul.

Češi v týmu

Přehled ligové účasti

Externí odkazy 
 
  Oficiální stránky

Švédské kluby ledního hokeje
Sport v Luleå